Я́блонов — топоним:

Украина 

 Закарпатская область
 Яблонов — село, Мукачевский район
 Ивано-Франковская область
 Яблонов — село, Ивано-Франковский район
 Яблонов — посёлок городского типа, Косовский район
 Львовская область
 Яблонов — село, Самборский район
 Тернопольская область
 Яблонов — село, Гусятинский район
 Черкасская область
 Яблонов — село, Каневский район

Россия 
 Белгородская область
 Яблонов — историческое название села Яблоново, Корочанский район